VII Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин проводился в городе Бенсхейм (ФРГ) с 2 по 8 августа 1987 года.

В чемпионате приняли участие 51 спортсменка и 24 стран. Полным составом выступали команды 13 стран, именно они и разыграли медали в командном первенстве. Сильнейшими составами прибыли сборные Франции (чемпионки мира 1986 года), ФРГ — серебряные призеры мирового первенства, а также команда Польши во главе с чемпионкой мира 1985 года Барбарой Котовской.

Команда СССР
Советская команда приехала в обновленном составе: чемпионка мира Ирина Киселева,серебряный и бронзовый призеры чемпионата СССР Жанна Горленко и Инна Шухавцова, которые впервые принимали участие в чемпионатах мира. Это было связано с тем, что Татьяна Чернецкая  и Светлана Яковлева  были дисквалифицированы на прошлогоднем чемпионате за употребление запрещенных препаратов на 30 месяцев. Старший тренер - Киселев Владимир Петрович.

Верховая езда. Конкур

Фехтование

Плавание

Стрельба

Бег

Результаты

Распределение наград

Индивидуальный зачёт 
Итоговая таблица.

Командный зачёт

Ссылки 
 Сайт «Федерация современного пятиборья Республики Беларусь»
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация современного пятиборья России

Чемпионаты мира по современному пятиборью среди женщин